Староду́бцев () — русская фамилия.

Стародубцев 
 Стародубцев, Валерий Владимирович (род. 1962) — советский и российский легкоатлет.
 Стародубцев, Василий Александрович (1931—2011) — советский и российский партийный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Стародубцев, Вячеслав Васильевич (род. 1981) — российский режиссёр и солист музыкального театра.
 Стародубцев, Георгий Степанович (1923—1989) — Герой Советского Союза.
 
 Стародубцев, Ларион (лже-Пётр) — русский самозванец XVIII века, выдавший себя за царевича Петра, сына Петра I.
 
 
 Стародубцев, Юрий Иванович (род. 1953) — академик Академии военных наук России.



См. также 
 Стародубцево
 Стародуб